Таловая — деревня в Верхнехавском районе Воронежской области России. Входит в состав Верхнехавского сельского поселения.

География 
Находится на севере области, на левом берегу реки Хава недалеко от южной окраины центра района — села Верхняя Хава.

Население

Инфраструктура 
Основа экономики Таловой — сельское хозяйство. Действовал колхоз «Новая деревня».

Транспорт 
Деревня связана с райцентром просёлочной дорогой. Ближайшая железнодорожная станция Хава находится в райцентре.

Известные жители 
В Таловой жила Анна Трофимовна Лебедева (1926—2013) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда (1948).

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района